Stjernekigger har flere betydninger:

 Stjernekigger – en populærbetegnelsen for en en Astronom, dvs. person som kigger på himlens stjerner, planeter mv.
 Stjernekigger –  en baby, som fødes med ansigtet opad mod normalt med baghovedet opad
 Stjernekigger (dokumentarfilm) – portrætfilm af Christina Rosendahl om bandet Swan Lee